The Big Bad Blues () — второй сольный альбом Билли Гиббонса, лидера американской рок-группы ZZ Top, вышедший в 2018 году. В 2019 году на 40-й церемонии Blues Music Awards был отмечен как «Блюз-роковый альбом года», добрался до 73 места в Billboard 200.

Об альбоме 
После выпуска Perfectamundo президент Concord Records Джон Барк предложил Билли Гиббонсу записать блюз-ориентированный альбом.

Вышедший альбом в основном был записан в известной степени спонтанно, в течение трёх дней на студии Foam Box Recordings в Хьюстоне. Гиббонс забронировал время в студии, с тем, чтобы поработать там с постоянными звукооператорами (которые уже в течение двух десятков лет не только осуществляют запись ZZ Top, но и исполняют различные партии на музыкальных инструментах и даже выступают авторами песен) Джо Харди и Гэри Муном. Они собирались для начала поиграть старые блюзы Мадди Уотерса и Бо Диддли, которые давно не переиздавались В первый день на студию зашёл известный сессионный барабанщик Грег Морроу и попросился поиграть с ними. Через три дня Грег Морроу уехал на гастроли, а Харди спросил Гиббонса не хочет ли тот послушать, что получилось. Гиббонс вспоминал: «Это меня удивило, запись не планировалась, но всё было записано. И запись оказалась такой естественной, простой, свободной и необработанной»

На альбоме содержатся как авторские песни, так и каверы известных блюзовых музыкантов.

Отзывы об альбоме были положительными. «Это шикарный, шершавый, сексуальный и грубый блюз-рок с чувством собственного достоинства». «Невозможно спутать воплощение Гиббонса на „Big Bad Blues“: грязный буги-блюз, грубый, неряшливый, а временами просто неприглядный». «На альбоме, выкроенном из той же ткани, что и работы ZZ Top начала 1970-х, Гиббонс, как архетип ковбоя, играет пустынный блюз…Ничего удивительного в том, что его сольные работы навевают воспоминания о его прошлом: Mo’ Slower Blues с его грязным звуком и вязкой гитарой уютно устроился бы на Рио-Гранде, а My Baby She Rocks могла бы переместиться в Tres Hombres без предварительных уведомлений»

 «The Big Bad Blues» — это бескомпромиссная блюз-роковая работа. Могучая ритм-секция. Узнаваемый хриплый вокал. Большой, шероховатый и суровый звук, важной составляющей которого звука является плотное взаимодействие гитар и губной гармоники. Эстрадных или поп-роковых аранжировок и интонаций на альбоме нет и в помине. И это еще один плюс нового альбома.

Список композиций

О песнях 
 Missin' Yo' Kissin': песня авторства жены Билли Гиббонса Джилли Стилуотер. «Из вступления Missin' Yo' Kissin' характерный гитарный звук Гиббонса сразу узнаваем, точно так же, как с того момента, когда он рычит „Hey, hey, hey“ мы узнаём кто поёт…возвращение к жанру, в котором он вырос и сформировал». «Драйвовая, с тяжёлыми барабанами песня повествует о разлуках с любимыми, которые приходится выносить любому гастролирующему артисту»
 My Baby She Rocks: «медленно катящийся „на спущенной шине“ техасский шаффл. Губная гармоника усилена в миксе и соревнуется лицом к лицу с гитарой Гиббонса». «Лаконичная песня демонстрирует звёздные соло Хармана и кучу гитарных партий, которые доказывают сомневающимся, что Гиббонс блюзмен в своём сердце»
 Second Line: по словам Джо Харди, исполнившего на альбоме партию бас-гитары «Second Line в духе The Faces, которые постоянно так делали, это местами свинг, местами нет, это что-то между, не шаффл, но и не строгие четыре четверти, это типичный нью-орлеанский звук». С этим соглашается обозреватель Rock&Bluese Muse: «свободный, свинговый, уличный ритм Нового Орлеана, который в основном достигается за счет взаимодействия между барабанами и клавишными», а у гитарного соло «есть великолепный привкус кантри/рока Чака Берри».
 Standing Around Crying: блюзовый стандарт авторства Мадди Уотерса, исполненный близко к оригиналу. «Он тягучий и шероховатый. Гиббонс поёт печально и хрипло. Каждую ноту на гитаре он играет с болью» «Гиббонс уловил дух легендарного блюзмена Мадди Уотерса в его собственном прочтении Standing Around Crying, дополнив его ошеломляюще тягучим битом, который томится и жалуется сам по себе».
 Let the Left Hand Know: «расслабленный блюзовый шаффл, который даёт возможность лениво поиграть на тягучей гармошке и слайд-гитаре». Джо Харди убеждён, что слова песни Гиббонс написал минут за десять.
 Bring It to Jerome: кавер-версия песни Джерома Грина. «Песня в исполнении Бо Диддли, пионера рок-н-ролла, служит отличным примером его вклада в блюз. Повторяющийся ритм быстро превращается в гипнотический, который будет повторяться и повторяться». Один из обозревателей полагает, что обработка Гиббонса «медленнее и веселее, чем какофонический рокерский оригинал»
 That’s What She Said: сходная по настроению с Let the Left Hand Know песня, не обязывающий шаффл.
 Mo' Slower Blues: текст песни «вызывает в воображении образы грязных дел и плохих решений, а гитара Гиббонса звучит ядовито, как гремучая змея». «Блюз построен вокруг дребезжания фортепиано от Фланигина».
 Hollywood 151: Джо Харди сказал, что «…я сначала не понял название. Потому что его [Гиббонса] логика отличается от логики нормального человека. Во-первых, он любит слово Голливуд. Он его любит. Потому что он фанат 50-х. А 151 — это марка рома Bacardi, и он подумал, что вместе они будут звучать круто». «Динамичный шаффл с нотками звука от Eliminator, заразительный танцевальный ритм». «Славный, весёлый 12-тактовый шаффл»
 Rollin' and Tumblin': кавер песни Мадди Уотерса, «Прямо эталон блюз-рока. Харди играет громоподобную басовую партию, под аккомпанемент шлёпающих и грохочущих барабанов. Гиббонс дымно чадит риффами и слайдом. Если есть подходящее сравнение с ZZ Top на этом альбоме, то это та песня».
 Crackin' Up: кавер-версия песни Бо Диддли. «Поднимающая настроение песня в духе лейбла Calypso служит мостиком между предыдущим релизом в афро-кубанском стиле и этой коллекцией блюза. Её аутентичный, той эры звук, достигнут использованием старой гитары Gretsch Duo-Jet»

Чарты

Участники записи 
 Билли Гиббонс — вокал, гитара, гармоника
 Джо Харди — бас-гитара
 Элвуд Франсис — гитара, гармоника
 Джеймс Харман — гармоника
 Майк Фланигин — клавишные
 Грег Морроу — ударные
 Мэтт Сорум — перкуссия

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт ZZ Top 
 

Альбомы Билли Гиббонса
Альбомы Concord Records